Kyrkås församling kan syfta på:
Kyrkås församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift
Kyrkås församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift